Darwin Quintero – kolumbijski piłkarz
 Carlos Quintero (kolarz) – kolumbijski kolarz